Blancas puede referirse a:
 El plural de blanca  (desambiguación)
  Blancas, municipio de Teruel.
 Uno de los nombres vulgares de la planta '''Vitis vinifera.